Antoni Wieczorkiewicz – historyk, muzeolog, ofiara Auschwitz
 Antoni Wieczorkiewicz – oficer WP, komunista, posądzony o zamach na Warszawską Cytadelę w 1923